Скасків — українське прізвище.

Відомі носії:
 Скасків Григорій Юрійович (1891–1938) — учасник національно-визвольних змагань, громадський діяч.
 Скасків Михайло (1914–1944) — часник національно-визвольних змагань, надрайоновий провідник Підгаєччини.
 Скасків Ярослав Григорович (1922–1944) — діяч ОУН.

Українські прізвища